Analisi quantitativa, applicazione della matematica e della statistica nell'ambito dell'economia
 Chimica analitica quantitativa, branca della chimica analitica che si occupa di determinare la quantità delle sostanze presenti
 Analisi quantitativa, l'applicazione di tecniche statistiche in scienze sociali
 Analisi quantitativa del comportamento
 Psicologia matematica